

Cinema 
 Le Scandale – film del 1918 diretto da Jacques de Baroncelli
 Le Scandale – film del 1934 diretto da Marcel L'Herbier
 Le scandale - Delitti e champagne (Le Scandale) – film di Claude Chabrol del 1967

Letteratura 
 Le Scandale – romanzo di Pierre Bost del 1931